Il Davidoff Swiss Indoors 1986 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento indoor. È stata la 17ª edizione del torneo, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1986. Si è giocato a Basilea in Svizzera dal 13 al 19 ottobre 1986.

Campioni

Singolare maschile

 Stefan Edberg ha battuto in finale  Yannick Noah 7-6, 6-2, 6-7, 7-6

Doppio maschile

 Guy Forget /  Yannick Noah hanno battuto in finale  Jan Gunnarsson /  Tomáš Šmíd 7-6, 6-4

Collegamenti esterni